Trzeszczany est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Trzeszczany, une gmina rurale dans le powiat de Hrubieszów
 Trzeszczany, un village et chef-lieu de cette gmina